Мор'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Мор'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу
 Мор'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор